О́ллред () — английская фамилия. Известные носители:

 Оллред, Джеймс (1899—1959) — американский политик, 33-й губернатор Техаса.
 Оллред, Джен (род. 1961) — гуамская легкоатлетка.
 Оллред, Лэнс (род. 1981) — американский баскетболист.
 Оллред, Майк — американский автор комиксов.